St Ives – miasto w Wielkiej Brytanii w hrabstwie Kornwalia
 St Ives – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 St Ives – miasto w Wielkiej Brytanii w hrabstwie Cambridgeshire

it:Sant'Ivo